Aleksander Kowalski (1902–1940) lengyel jégkorongozó, olimpikon
 Aleksander Kowalski (1930–2009) lengyel északiösszetett-versenyző, olimpikon